Le mot goutte d'eau peut faire référence à :

 Une goutte d'eau en physique, 
 Au gâteau Goutte d'eau,
 La chanson Goutte d'eau de Ninho,
 Un conte d'Andersen La Goutte d'eau,
 Un album de Nicole Rieu  La Goutte d'eau,
 À la gare de Cette-Eygun en vallée d'Aspe qui avait été transformée en lieu de vie et de résistance contre des emménagements routier par Eric Petetin.